heavy metal – gatunek muzyki rockowej
 Heavy Metal – amerykańskie czasopismo komiksowe (fantastyka naukowa i fantasy)
 Heavy Metal – film
 Heavy Metal: F.A.K.K.² – gra akcji TPP
 Heavy Metal 2000 – kontynuacja filmu
 Heavy Metal – skała w grupie Skał Morskich na wzgórzu Łężec na wyżynie Częstochowskiej